Affiche steht für:

 Affiche, das französische Wort für Plakat
 L’Affiche, französischer Stummfilm aus dem Jahr 1924 
 Affiche rouge, Propaganda-Poster im besetzten Frankreich 1944

Siehe auch:
 Affichenpapier
 Affichisten